Blacy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Blacy (Marne)
 Blacy (Yonne)